Лапшинка — название населённых пунктов в России:

 Лапшинка — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Лапшинка — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.